Садаков (Садакова) — фамилия. Известные носители:
 Садаков, Аян (также известный как Анё Фаиков Садков; 1961—2017) — болгарский футболист и футбольный тренер, главный тренер сборной Болгарии до 19 лет.
 Садаков, Михаил Андрианович (1916—1993) — советский историк, специалист по истории Удмуртии.
 Садаков, Павел Сергеевич (1916—1944) — Герой Советского Союза.
 Садакова, Екатерина Николаевна (род. 1990) — российская гандболистка.

См. также 
 Садаковы